Louhela kan syfta på:

 Louhela – en by i Sagu, Egentliga Finland, se Birkkärr
 Louhela – ett bostadsområde med järnvägsstation i Vanda, se Klippsta